Тосино де сьело (, , буквально «бекон с небес», «жир с небес») — испанский и португальский десерт, приготовленный на основе яичного желтка, имеет яркий жёлтый цвет.

Традиционно считается, что десерт был создан в Херес-де-ла-Фронтера более чем 500 лет назад. Блюдо является типичным для Андалусии, а также распространено в Херес-де-ла-Фронтера, Кадисе, Вильольдо, Паленсии и в Астурии, где известно под именем Tocinillos de Cielo de Grado.

История 
Первые упоминания о десерте восходят к 1324 году, когда его создали монахини монастыря . Своим происхождением он обязан традициям виноделия в Херес-де-ла-Фронтера. Для осветления вина в большом количестве использовались яичные белки, а оставшиеся желтки отправляли в монастырь.

Название десерта связано с его внешним видом, консистенцией и «религиозным» происхождением.

Рецепт 
Для приготовления десерта необходим сахарный сироп. Теплый сироп перемешивается с желтками, процеживается и распределяется по формочкам, на дно которых заранее разливают небольшое количество карамели. Формочки выпекают на водяной бане в духовом шкафу до достижения плотности флана. Подаётся холодным.

См. также 
 .
 , готовится из тех же ингредиентов.
 Пудинг аббата Пришкуша.

Примечания

Ссылки 

Андалусская кухня
Астурийская кухня
Испанские десерты
Португальские десерты